Алексей Иванович Августович (, Турно — , ) — российский и советский художник. Член Союза художников СССР. Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан.

Биография 
Родился 14 апреля 1914 г. в польском местечке Турно в польской православной семье железнодорожного мастера. Он рано потерял мать, и в конце 20-х годов семья переехала в Москву. Начальное художественное образование Алексей Иванович получил в студии ИЗОРАМ (изо рабочей молодежи) у Е. Кибрика и самодеятельной студии при Московском Союзе художников у А. М. Каневского. В 1935 г. он поступил в институт им. Сурикова на факультет живописи, преподаватели Б. В. Иогансон, А. А Осьмеркин, М. Шемякин. Жил активной студенческой жизнью, летом ездил в Крым на этюды, начал выставляться. С самого начала сваей деятельности в 30-е — 40-е годы А. И. Августович обращается к пейзажу и натюрморту — жанрам, которые позволили ему, приблизится к более тонкому восприятию и ощущению природы, а также к живейшему разнообразию красоты предметного мира.

Вскоре его старший брат Михаил, командир Красной Армии, свято веривший в дело революции, был репрессирован и расстрелян. Это событие на фоне все нарастающего террора в стране и определило навсегда политические убеждения будущего художника, лишив его каких-либо иллюзий относительно светлого будущего для всего человечества, и в каком-то смысле подготовило юношу к собственным испытаниям.
С началом войны он идёт в ополчение, попадает в плен, проводит несколько лет в немецких концлагерях, а затем по возвращении на родину он как военнопленный получает пять лет колымских лагерей и ещё пять лет работы в геологических партиях в качестве ссыльного.
Родиной подлинного расцвета творчества живописца становится Дагестан. Приезд в 1955-году определил основной этап его деятельности. Своеобразная красота дагестанских гор, живущие здесь люди приобретают для художника особую эстетическую ценность. Примером тому — множество портретов, пейзажей, натюрмортов, которые несут в себе тщательное, любовное изучение натуры с авторским утверждением целостного взгляда на мир.

Выставки 
 1934 г. Участник выставки в залах МОСХа.
 1935 г. Выставка Московского и Ленинградского Институтов изобразительных искусств в залах музея им. А. С. Пушкина Натюрморт «Рыба в тарелке».
 1947 г. Областная выставка в г. Магадан, (музей изобразительного искусства).
 1960 г. Выставка дагестанского изобразительного искусства. (Москва. Декада искусства и литературы Дагестана).
 1964 г. Выставка «Советский Юг» г. Ростов-на-Дону.
 1964 г. Персональная выставка, посвященная 25-летию творческой деятельности. г. Махачкала.
 1969 г. Выставка искусства Дагестана. (Русский музей. Ленинград).
 1969 г. Выставка «Советский юг» г. Ставрополь.
 1970 г. Выставка художников автономных республик РСФСР. г. Москва.
 1977 г. Персональная выставка посвященная 60-летию со дня рождения. (Республиканский музей изобразительных искууств ДАССР, г. Махачкала).
 1984 г. Персональная выставка, посвященная 70-летию со дня рождения художника.
 1995 г. Персональная выставка, посвященная 80-летию со дня рождения художника (Республиканский музей изобразительных искусств ДАССР, г. Махачкала).
 1999 — Групповая выставка художников А. И. Августович, Г. П. Конопацкая, В. А. Колесников. ВЗ СХ Ярославль.
 2008 — Проект «Династия» выставка представителей художественной династии Августовичей-Конопацких-Колесниковых, Музей истории города Махачкалы, Махачкала.

Ссылки 
 www.mastirka.ru

Художники СССР
Художники России
Персоналии по алфавиту